Наньчуа́нь () — район городского подчинения города центрального подчинения Чунцин (КНР).

История 
При империи Тан в 637 году здесь был образован уезд Лунхуа (隆化县), впоследствии переименованный в Бинхуа (宾化县). При империи Юань уезд был переименован в Наньчуань.

В 1994 году уезд был преобразован в городской уезд. В 2006 году постановлением Госсовета КНР городской уезд Наньчуань был преобразован в район городского подчинения Чунцина.

Административно-территориальное деление 
Район Наньчуань делится на 3 уличных комитетов, 15 посёлков и 16 волостей.

Ссылки 
 

Районы Чунцина